

Geografia
 Merton – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito, nell'Oxfordshire
 Merton – villaggio degli Stati Uniti d'America nella contea di Waukesha, stato del Wisconsin

Persone
 Alice Merton (1993) – cantante tedesca
 Arthur Merton Chickering (1887-1974) – aracnologo e zoologo statunitense
 Jeremy Merton Sisto (1974) – attore statunitense
 Robert Merton Solow (1924) – economista statunitense, vincitore del premio Nobel per l'economia nel 1987
 Robert Merton (1944) – economista statunitense, vincitore del premio Nobel per l'economia nel 1997
 Robert K. Merton, pseudonimo di Meyer R. Scholnick (1910-2003) –  sociologo statunitense
 Thomas Merton (1915-1968) – scrittore e religioso statunitense dell'ordine dei monaci trappisti
 Zienia Merton (1945-2018)  – attrice inglese

Altro
 Merton College – collegio dell'Università di Oxford
 Merton Parkas – gruppo musicale britannico di genere mod revival
 Modello di Black-Scholes-Merton –  modello dell'andamento nel tempo del prezzo di strumenti finanziari, in particolare delle opzioni
 Sindrome di Isaacs-Merton – neuropatia e miopatia immunomediata
 Statuto di Merton, o Disposizioni di Merton  o anche Antico statuto di Merton – primo statuto del Regno d'Inghilterra